herb gminy Dobre w województwie kujawsko-pomorskim
 herb gminy Dobre w województwie mazowieckim